Cigarettes After Sex — дебютный студийный альбом американской эмбиент-группы Cigarettes After Sex, вышедший 9 июня 2017 года на лейбле Partisan Records. Продюсером был Greg Gonzalez.

Об альбоме 

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: The Guardian, PopMatters, Uncut, Pitchfork

К маю 2018 года тираж альбома составил 19,194 копий в Великобритании.

Итоговые списки

Список композиций

Участники записи 
По данным с заметок из альбома Cigarettes After Sex.

Cigarettes After Sex
 Грег Гонзалес – вокал, электрогитара, акустическая гитара, бас-гитара, продюсер
 Филип Тьюбс – клавишные
 Рэндалл Миллер — бас-гитара, графический дизайн
 Яков Томский – ударные

Другие
 Rocky Gallo – микширование ("Each Time You Fall In Love")
 Greg Calbi – мастеринг

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Примечания

Ссылки 
 Cigarettes After Sex - Full Performance (Live on KEXP) (2017)
 Cigarettes After Sex Live at AB - Ancienne Belgique (2017)

Альбомы США